Таволжан — село, Успенський район, Павлодарська область, Казахстан
 Таволжан — присілок, Сладковський район, Тюменська область, Росія